Rudolph kan syfta på:

Geografi

USA 

 Rudolph (ort i USA, Ohio), Wood County, 
 Rudolph, Wisconsin, ort i Wood County,

Se även
 Rudolf

Robotskapade USAförgreningar